La Coppa dei Campioni 1973-1974 fu la diciannovesima edizione del torneo calcistico. Il torneo venne vinto dal , che sconfisse l' in una finale giocata due volte, perché la prima gara si concluse sull'1 a 1 dopo i tempi supplementari ed all'epoca non erano previsti i tiri di rigore. Fu la prima volta che la coppa andò ad una squadra tedesca e il Bayern se la sarebbe aggiudicata anche nelle due edizioni successive.

Risultati

Tabellone

Primo turno 

 
Dinamo Tirana

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Finale (ripetizione)

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 1974
 Coppa delle Coppe 1973-1974
 Coppa UEFA 1973-1974

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1973
Calcio nel 1974
Edizioni della Coppa dei Campioni